Johan Arendt Bellman kan syfta på

Johan Arendt Bellman (1664–1709), farfar till Carl Michael Bellman
Johan Arendt Bellman (1707–1765), far till Carl Michael Bellman